Bomprincipiense – abitanti di Bom Princípio do Piauí
Bomprincipiense – abitanti di Bom Princípio